Czok ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Czok (1926–2013), deutscher Historiker
 Karl Czok (Politiker) (1949–2012), deutscher Politiker (CDU)
 Sandra Czok (* 1990), deutsche Schauspielerin